Демешкин — фамилия; имеет женскую форму Демешкина.
 Демешкин, Леонид Иванович (1925—?) — первый секретарь Сахалинского обкома ВЛКСМ в 1950-е годы.
 Демешкин, Сергей Викторович (род. 1976) — российский профессиональный баскетболист.